Lauri Porra, um baixista finlandês da banda Stratovarius;
Baltazar Henrique Porras Cardozo, um arcebispo católico venezuelano;
Gabriel Porras, um ator mexicano;
José Porras, um ex-futebolista costarriquenho;
Porra antequerana, um prato frio típico de Antequera.

Gíria ou coloquialismo do idioma português para referir-se ao líquido seminal ou como expressão de raiva.

Desambiguação